Decarthrocerus är ett släkte av skalbaggar. Decarthrocerus ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenbrynsbaggar
Decarthrocerus